Johann von Hülsen ist der Name folgender Personen:

* Johann Dietrich von Hülsen (1693–1767), deutscher Generalleutnant der Infanterie
 Johann Salomon von Hülsen (1650–1713), deutscher Generalmajor und Erbherr auf Popehnen und Legitten

Siehe auch:
 Hans von Hülsen (eigentlich Johannes Bruno von Hülsen; 1890–1968), deutscher Schriftsteller